Die Unterwasser-Rugby-Weltmeisterschaft findet seit 1980 regelmäßig statt.

Die erste Weltmeisterschaft im Unterwasser-Rugby fand 1980 in Mülheim an der Ruhr (Deutschland) statt. Damals gewannen die dänischen Herren vor Deutschland und Schweden. 1991 fand erstmals eine Damen-WM statt.

Die amtierenden Weltmeister sind die norwegischen Damen und die kolumbianischen Herren. Die WM 2019 fand vom 27. Juli bis zum 3. August in Graz statt.

Weltmeisterschaften Herren

Medaillenspiegel

Teilnehmende Nationen

Weltmeisterschaften Damen

Medaillenspiegel

Teilnehmende Nationen

Siehe auch 
 Unterwasser-Rugby
 Unterwasser-Rugby-Europameisterschaft
 Deutsche Unterwasser-Rugby-Meisterschaft

Weblinks 
 Website der 10th CMAS Underwater Rugby World Championships 2015 (englisch)
 Website der 9th CMAS Underwater Rugby World Championships 2011 (englisch)

Einzelnachweise 

Weltmeisterschaft
Weltmeisterschaft
Erstveranstaltung 1980